Ein Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte ist in Deutschland die Bezeichnung für staatliche Bildungseinrichtungen bzw. Förderschulen für Schüler mit einer Hörbehinderung. Diese Bezeichnung wird sowohl für einen Schulverbund in Niedersachsen, als auch für die beiden staatlichen Schulen in Sachsen-Anhalt verwendet. Landesbildungszentren stehen in direkter Trägerschaft des Landes und sind überregional tätig. Sie bieten vorschulische, schulische, außerschulische und teils berufsschulische Angebote bei festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf sowohl für gehörlose als schwerhörige Kinder und Jugendliche an.

Niedersachsen 

In Niedersachsen gibt es ein Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte (LBZH) als staatliche Bildungseinrichtung mit Schulstandorten in Braunschweig, Hildesheim,  Oldenburg und Osnabrück. In Hildesheim und Osnabrück werden zusätzlich berufsschulische Angebote für Erwachsene vorgehalten.

Fachaufsicht und Schulträger ist das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie.

Zum Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte gehören folgende Bereiche:
Beratung: Pädagogisch-audiologische Beratungsstelle und Mobiler Dienst
vorschulischer Bereich: Kindergarten, Frühförderung vom Diagnosezeitpunkt bis zur Einschulung
schulischer Bereich: Grundschule, Hauptschule und Realschule
Berufsschule und Berufsausbildung (nur Hildesheim und Osnabrück)
Internat

Sachsen-Anhalt 
In Sachsen-Anhalt unterstehen die beiden Schulen (ebenso wie die anderen Landesbildungszentren) direkt dem Ministerium für Bildung, welcher auch Träger der Einrichtungen ist. Es existieren Landesbildungszentren in Halberstadt (Carl-Kehr-Schule) und Halle (Saale) (Albert-Klotz-Schule). Diese beschulen überregional Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Hören. Dabei werden die Bildungsgänge der Primarstufe und der Sekundarstufe 1 angeboten. Jeweilige Schulinternate befinden sich auf dem Gelände.
In Halberstadt gibt es zusätzlich einen vorschulischen Bereich sowie einen Bereich für Taubblinde.

Einzelnachweise

Literatur

Weblinks 
 Website der Landesbildungszentren für Hörgeschädigte in Niedersachsen
 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Albert Klotz in Halle (Saale)
 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Carl Kehr in Halberstadt

Gehörlosenschule
Schule in Niedersachsen
Schule in Sachsen-Anhalt
Förderschule in Deutschland
Schule in Braunschweig
Schule in Oldenburg (Oldb)
Schule in Osnabrück
Bildung und Forschung in Hildesheim
Organisation (Halberstadt)
Schule in Halle (Saale)
Bildung im Landkreis Harz